Adkins est un nom propre anglo-saxon.

Patronyme 

 David Adkins (né en 1956, plus connu sous son nom de scène Sinbad), acteur, humoriste et producteur américain ;
 Derrick Adkins (né en 1970), athlète américain ;
 Hasil Adkins (1937-2005), musicien américain ;
 Homer Burton Adkins (1892-1949), chimiste américain, qui a donné son nom à la réaction d'Adkins ;
 Jim Adkins (né en 1975), chanteur américain du groupe Jimmy Eat World ;
 Nigel Adkins (né en 1965), joueur et entraîneur anglais de football ;
 Scott Adkins (né en 1976), acteur, producteur et cascadeur anglais ;
 Trace Adkins (né en 1962), chanteur américain de country.

Toponyme

 Adkins, ville fantôme au Texas.

Patronyme anglais